Cristian Carlos Borzatto (Rosario, Santa Fe, 26 de agosto de 1972) es un locutor, conductor de radio, publicista, productor y actor de doblaje argentino.

Trayectoria 
Comenzó su carrera en 1988 haciendo radio en Rosario. Su primer trabajo fue programar la música y coordinar un programa nocturno de Light FM Ciudad 106.5. Desarrolló esta tarea por varias radios, aprendió a operar y a producir contenidos para los programas en los que participaba hasta que le propusieron conducir el suyo, al cual accedió, y decidió estudiar la carrera de locución en el instituto local ISET n.º 18, dependiente del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).  

En los siguientes tres años que duró la carrera, continuó desempeñándose como operador, programador musical, productor, redactor creativo en varias radios de Rosario (FM Cristal 107.9, FM Fisherton 89.5, Fm 92 NO 91.9, FM Radio Súper 107.5, Fm Radio Station 97.3), y en ciudades de los alrededores (Fm Arroyo Seco 98.9 y Fm Master también de Arroyo Seco, Santa Fe) aprendiendo las tareas de todos los sectores que hacen al medio.  

En 1995, concluida su carrera de locutor nacional y habiendo obtenido su habilitación profesional, fue llamado por la emisora AZ93 92.7 FM de Rosario, Santa Fe, número uno en audiencia juvenil, para conducir un programa en el horario central. En 1996, un multimedios (Diario El Norte y Río Producciones) de la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Bs. As, al conocer su trabajo y trayectoria y habiendo sido recomendado por varios directores artísticos, lo eligió para diseñar y dirigir un proyecto de una nueva FM en esa localidad, Radio U 100.5. 

En 1997 fue contratado para diseñar la programación de una FM en la Ciudad de San Carlos de Bariloche (Fm Las Terrazas, 99.5) que sería la radio oficial del Shopping Las Terrazas de la base del cerro Catedral, en la temporada invernal 97. Allí se encargó de todo como lo había hecho ya para San Nicolás y otras ciudades. En esa temporada invernal fue el locutor oficial de la sonorización del cerro Catedral, el centro de esquí más importante de Sudamérica.  

En 1998, decide radicarse en Buenos Aires para entrar en el circuito profesional del país. Su primer trabajo fue como locutor comercial y conductor de algunos espacios en LS5 Radio Rivadavia AM 630, pasando por “La Oral Deportiva” con Ernesto Cherquis Bialo, “Muy buenas buenas” con Juan Carlos Mareco, “Las mil y esta noche” conduciendo el programa en lugar de Erardo del Prado, “El Gallo Loco” en reemplazo de Eduardo Colombo (en caso de su ausencia) y “La Oral del Aire Libre” con Luis María Muñoz. 

A su vez comenzó a ser convocado por diversas productoras y agencias de publicidad para la grabación de comerciales. Todo esto a la vez que grababa y producía artística para radios y comerciales publicitarios desde una productora de la Capital Federal para medios de todo el país. Es una de las voces más escuchadas en comerciales para Argentina y el exterior, identifica a varias radios de su país y del extranjero, es voz en off de programas de televisión, hace locuciones institucionales para empresas nacionales y extranjeras, doblajes, documentales, conduce eventos internacionales y otros trabajos que ya trascendieron las fronteras argentinas. 

Trabajó en Sonido FM 88.5 hoy 103.5 en Buenos Aires y para Radio Belgrano de Buenos Aires como redactor, productor, locutor de informativos y comercial y participó de la mesa de los programas que realizaron Julio Marbiz, Hugo Guerrero Marthineitz, Cacho Fontana, Julio Lagos y Óscar Gómez Castañon entre otras figuras de la radio y televisión Argentina. Fue locutor de comerciales para El Exprimidor, el programa de Ari Paluch, de El Rifle y la Gente por Radio Rivadavia con Juan Manuel "el Rifle" Varela. Brinda su trabajo para Radio Party 94.9 Buenos Aires, como Locutor de artística y en vivo, y es la voz que Identificó a Radio Mix 89.1 en Capital Federal, AM Concepto 1050 de Capital Federal, Radio Noticias La Red, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,  Radio Impacto en Corona, California y participa en varios programas en Radio Palermo 94.7 donde además graba artística.

Fue la voz institucional de Radio Splendid AM 990 de Buenos Aires, de Taxi Tv, un sistema de televisión con contenido turístico de la ciudad de Buenos Aires que se transmite en los taxis porteños, es la voz de FM 99.9 de Mar del Plata, Radio 10 Bariloche, Fm Arena de Santa Teresita, Contemporánea FM de San Miguel y Radio 2 de Jujuy. Fue productor general del programa Levántate y Anda en Radio 9 AM 950, donde también fue locutor informativista y comercial. Es la voz de Vitamina Z en ZZZ FM 92.3 en Melbourne y el Ranking de los viernes en FM 97.9 en Melton, Australia.

Actualmente es consultor de contenidos, artística y músicalización para radios y en Convergencia Multimedia y Radiovisión. Creador de formatos, diseño comunicacional e institucional y es parte del Personal original de la primera experiencia de Radio de CNN en Español en Buenos Aires, CNN Radio Argentina AM 950, conduce Atardecidos en 3F Radio 91.5 FM, la Radio Municipal del Partido de 3 de Febrero en la provincia de Buenos Aires y desde marzo de 2020 vuelva a ser la voz institucional de LR4 La 990 AM.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio de Cristian Borzatto. 
 Noticias de radio.
 Ámbito. 9 de diciembre de 2003. «Tiene ya media sanción la reforma a la ley, que ordena doblar en el país y en español "local"».

 
Actores de Rosario
Actores de voz de Argentina
Conductores de radio de Argentina
Locutores de radio de Argentina
Nacidos en Rosario (Argentina)
Productores de radio de Argentina
Publicistas de Argentina